dioda elektroluminescencyjna – dioda LED (ang. light-emitting diode)
 LED – kod IATA Portu lotniczego Petersburg-Pułkowo
 LED art – forma sztuki światła
 LaTeX Editor (LEd) – specjalizowany edytor tekstu dla Windows